

Wydarzenia

Starożytna Grecja 
 zawarcie pokoju Nikiasza w trakcie II wojny peloponeskiej,
 ukończenie świątyni Nike Apteros na ateńskim akropolu,
 powstanie komedii Arystofanesa Pokój.

Starożytny Rzym 
 zwiększenie liczby kwestorów do czterech.